Молот ведьм:
 Молот ведьм () — средневековый трактат по демонологии, написанный двумя немецкими монахами.
 Молот ведьм (Kladivo na carodejnice) — чехословацкий фильм 1970 года.
 Молот ведьм (The Witches Hammer) — британский фильм ужасов 2006 года.
 Молот ведьм — второй студийный альбом группы «Эпоха», который вышел в 2012 году.

См. также 
 Malleus Maleficarum (альбом)